Mihnea este un nume românesc, folosit atât ca prenume, cât și ca nume de familie, care se poate referi la:

 Mihnea I cel Rău (1462  1510), domn al Țării Românești între 1508  1509
 Mihnea (al II-lea) Turcitul (1564  1601), domn al Țării Românești între 1577  1583
 Radu Mihnea (1586  1626), domn al Țării Românești (de patru ori) și al Moldovei (de două ori)
 Mihnea al III-lea Radu (?  1660), domn al Țării Românești (1658  1659)

 Oameni moderni
 Mihnea Berindei 1948  2016), istoric român
 Mihnea Blidariu (n. 1979), muzician român
 Mihnea Colțoiu (1954  2021), matematician român
 Mihnea Columbeanu (n. 1960), actor și regizor român. 
 Mihnea Gheorghiu (1919  2011), scriitor, traducător și cineast român
 Mihnea-Tudor Ioniță (n. 1966), deputat român (ales în județul Vaslui)

 Nume de familie
 Paul Mihnea (1921  1994), poet, traducător

Legături externe 

 

Prenume masculine românești
Nume de familie românești